Thunupa, Tonapa eller Toapac var en hjälte i mytologin hos folket i Inkariket i Peru.

Se även
 Viracocha
 Inkafolkets mytologi

Inkafolkets mytologi